Tzschupke ist der Familienname folgender Personen:

 Edouard Tzschupke (1875–1929), französischer Impressionist
 Wolfgang Tzschupke (* 1945), deutscher Forstwissenschaftler und Hochschullehrer